Никола Ковачев:
 Ковачев, Никола (1926—2005) — болгарский кинорежиссёр.
  (1934—2009) — болгарский футболист, игрок сборной.